Killer – album zespołu Alice Cooper wydany w 1971 roku przez Warner Bros. Records.

Lista utworów

Skład 
 Alice Cooper – wokal, harmonijka
 Glen Buxton – gitara
 Michael Bruce – gitara rytmiczna, Keyboard
 Dennis Dunaway – bas
 Neal Smith – perkusja

Przypisy 

Albumy Alice Coopera
Albumy Warner Bros. Records
Albumy muzyczne wydane w roku 1971
Albumy wyprodukowane przez Boba Ezrina